Xiangzhou steht für:

den Kreis Xiangzhou (象州县) der bezirksfreien Stadt Laibin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Xiangzhou (Laibin)
den Stadtbezirk Xiangzhou (香洲区) der bezirksfreien Stadt Zhuhai in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xiangzhou (Zhuhai)
den Stadtbezirk Xiangzhou (襄州区) der bezirksfreien Stadt Xiangyang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xiangzhou (Xiangyang)
die Großgemeinde Xiangzhou (祥周镇) im Kreis Tiandong im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Xiangzhou (Tiandong)
die Großgemeinde Xiangzhou (象州镇) im gleichnamigen Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Xiangzhou (Xiangzhou)
die Großgemeinde Xiangzhou (相州镇) der Stadt Zhucheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xiangzhou (Zhucheng)
das Straßenviertel Xiangzhou (香洲街道) im Stadtbezirk Chengqu in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Xiangzhou (Chengqu)